

Toponymie

dans la voïvodie de Mazovie
 Łaskarzew est une ville
 Gmina de Łaskarzew est une gmina

Homonymie de toponyme